Поли́сский — белорусская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Полисский, Николай Владимирович (род. 1957) — советский и российский современный художник, живописец, скульптор, педагог.
 Полисский, Юрий Давидович (род. 1938) — советский и украинский учёный в области управления и автоматизации; русский поэт, прозаик, переводчик.